Кубок Англии 1948/1949 — 68-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. Третий раз в своей истории победу в турнире одержала команда «Вулверхэмптон Уондерерс», обыграв в финале на «Уэмбли» «Лестер Сити» со счётом 3:1.

Календарь

Первый раунд 
На этом этапе турнира 43 клуба третьего северного и третьего южного дивизионов Футбольной лиги присоединяются к командам, прошедшим через квалификационные раунды. Матчи были запланированы на 27 ноября 1948 года.

Второй раунд 
Матчи второго раунда были запланированы на 11 декабря 1948 года.

Третий раунд 
44 клуба Первого и Второго дивизионов футбольной лиги вступили в борьбу за трофей на этой стадии турнира. Матчи были запланированы на 8 января 1949 года.

Четвёртый раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 29 января 1949 года.

Пятый раунд 
Матчи пятого раунда были запланированы на 12 февраля 1949 года.

Шестой раунд 
Жеребьевка шестого раунда прошла 14 февраля 1949 года. Все матчи были сыграны 26 февраля.

Полуфиналы

Переигровка

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФА TheFA.com
 Сезон Кубка ФА 1948/49 на rssf.com
 Сезон Кубка ФА 1948/49 на soccerbase.com

1948
Англия
Футбол в Англии в сезоне 1948/1949
Футбол в Европе в 1948 году
Футбол в Европе в 1949 году